ТДН — многозначная аббревиатура:
 тдн — технический дивизион
 ТДН — технология двойного назначения
 ТДН — тракторные детали и нормали
 ТДН — обозначение силового масляного трехфазного двухобмоточного трансформатора общего назначения с регулированием напряжения под нагрузкой

См. также 
 ТДНВ — транслятор дальнего набора входящий
 ТДНИ — транслятор дальнего набора исходящий
 ТДНП — танковый дневной/ночной прицел
 ТДНФ — тупиковая дизъюнктивная нормальная форма